Soiron ist der Name folgender Ortschaften:
 Soiron (Belgien), Ortschaft in der belgischen Gemeinde Pepinster

Soiron ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Soiron (1806–1855), badischer Politiker
 Mathias Soiron (1748–1834) niederländischer Baumeister des Rokoko
 Matthieu Soiron (1722–1781), niederländischer Baumeister des Barock
 Rolf Soiron (* 1945), Schweizer Manager
 Thaddäus Soiron (1881–1957), deutscher Franziskaner